Ван Сяньку́й (р. 1952, пров. Хэбэй), глава парткома провинции Хэйлунцзян (2013—2017), до этого её губернатор (2010—2013), член ЦК КПК с 2012 года (кандидат с 2007 года).

Член КПК с 1974 года, член ЦК КПК 18 созыва (кандидат 17 созыва). Депутат ВСНП.

Биография 
Окончил Восточнокитайский университет Цзяотун (бакалавр).

С апреля 2003 года по октябрь 2006 года замглавы парткома провинции Ганьсу, ректор провинциальной партшколы.

С октября 2006 года по август 2010 года замглавы парткома провинции Цзянси, ректор провинциальной партшколы.

В 2010 году вице-губернатор, с 9 ноября 2010 года по 25 марта 2013 года губернатор и замглавы парткома провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай).

20 марта 2013 года глава Хэйлунцзянского провинциального парткома, с июня 2013 года также избран председателем Постоянного комитета СНП провинции.

Примечания

Ссылки 
 http://english.peopledaily.com.cn/90785/8115259.html
 https://web.archive.org/web/20130927051742/http://www.wantchinatimes.com/whoswho-cnt.aspx?id=20120709000018&cid=20

Члены ЦК КПК
Губернаторы Хэйлунцзяна
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей